Evropsko prvenstvo v atletiki 2002 je osemnajsto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 6. in 11. avgustom 2002 na olimpijskem stadionu v Münchnu, Nemčija, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in dvaindvajsetih za ženske.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org
 Moške in ženske tekme na gbrathletics.com

2002
2002 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Šport v Münchnu